Aken kan syfta på:

 Aken – nederländska för den tyska staden Aachen
 Aken (Elbe) – en stad i Tyskland
 Aken (arrondissement) – ett arrondissement i Haiti
 Aken - haitisk kreol för Aquin (kommun) i Haiti